Орло́вское () — село,
Днепровский сельский совет,
Вольнянский район,
Запорожская область,
Украина.

Код КОАТУУ — 2321581302. Население по переписи 2001 года составляло 45 человек.

Географическое положение 
Село Орловское находится на левом берегу реки Днепр,
ниже по течению примыкает село Перун.

Примечания